

Geografia

Barni – comune italiano in Lombardia

Persone 
 Alberto Barni (1901 – ?) – calciatore italiano
 Gianluigi Barni (1919-1981) – storico italiano
 Giorgio Barni (1651-1731) – vescovo cattolico italiano
 Giovanni Battista Barni (1676-1754) – cardinale italiano
 Giulio Barni (1886-1915) – sindacalista italiano
 Giulio Camber Barni (1891-1941) – poeta, avvocato e militare italiano
 Roberto Barni (1939) – pittore e scultore italiano
 Walter Barni (1922-2014) – partigiano e sindacalista italiano

Altro 
 Barni Racing squadra motociclistica con sede in Italia
 Barni – famiglia lombarda